Eufrósine o "Euphrosyne" es un nombre griego de mujer; Phroso or Froso es su derivativo más común.
Eufrósine puede referirse a:

 (31) Eufrosina, uno de los mayores asteroides del Cinturón de Asteroides.
 Boloria euphrosyne, una mariposa.
 Euphrosyne (genus), un género de plantas de flor.
 Eufrósine, diosa griega, una de las tres Cárites.

Personas llamadas Eufrósine:
 Eufrósine de Alejandría (siglo V d. C.), virgen legendaria.
 Eufrósine, emperatriz bizantina.
 Eufrósine Castamonitissa, madre del emperador bizantino Isaac II Ángelo.
 Eufrósine Angelina, hija del emperador bizantino Isaac II Ángelo.
 Eufrósine Ducas (1155–1211), emperatriz bizantina.
 Eufrósine Paleóloga, princesa bizantina del siglo XIII d. C. que se casó con Nogai Kan de la Horda de Oro.
 Eufrosina de Kiev, esposa del rey Geza II de Hungría.
 Euphrosyne Löf (1772–1828) actor sueco.
 Eufrosina de Pólatsk (1110–1173), santa bielorrusa.
 Eufrósine Parepa-Rosa, 1872 ganador de la Medalla de Oro de la Royal Philharmonic Society en 1872.
 Santa Eufrósine de Moscú (muerta en 1407), Gran Duquesa de Moscovia.
 Froso Papacharalambous, cantante chipriota.
 Julia Nyberg, (1784–1854), poetisa sueca que adoptó "Eufrósine" como seudónimo.
 Eufrosina Cruz, activista zapoteca y mexicana.